Список самых высоких зданий Европы содержит упорядоченные по высоте небоскрёбы Европы. Всего в Европе расположено 43 небоскрёба высотой от 220 метров. Титул самого высокого здания носит расположенный в России 87-этажный небоскрёб Лахта-центр высотой в 462 метра, построенный в 2019 году. Второе и третье места занимают расположенные в России 93-этажная башня «Восток» комплекса «Федерация» высотой в 373 метра, построенная в 2016 году, и 90-этажная южная башня комплекса «ОКО» высотой в 354 метра, построенная в 2015 году.

Начиная с 2000-х годов в Европе наблюдается активное высотное строительство, который продолжается в настоящее время, за данный период было сооружено 39 из 44 зданий высотой от 220 метров. Небоскрёбы сосредоточены в восьми странах, наибольшее число, 20, в России: 19 — в Москве и 1 — в Санкт-Петербурге. Также 7 небоскрёбов расположено в Великобритании — все в Лондоне, 5 небоскрёбов находится в Турции — все расположены на европейской части Стамбула. 4 небоскрёба находится в Мадриде — столице Испании, 3 — в Варшаве — столице Польши. По 2 небоскрёба находится во Франкфурте-на-Майне, расположенном в Германии, а также во Франции — по одному в городах Курбевуа и Пюто. Один небоскрёб расположен в столице Австрии — Вене .

На протяжении XIV—XX веков самыми высокими зданиями являлись соборы, строившиеся в разных странах, преимущественно, в Германии и Франции. С 1952 по 1990 самые высокие здания располагались в столице России — Москве, в первые два года периода статус носил жилой дом на Котельнической набережной, а остальное время — главное здание МГУ. Затем, в течение 16 лет самые высокие здания располагались в немецком городе Франкфурте-на-Майне: Мессетурм в 1990—1997 годах и Коммерцбанк-Тауэр в 1997—2005 годах. В 2005—2019 годах данный титул носили шесть различных построенных друг за другом небоскрёбов в Москве, а единственным исключением в данном перечне стал расположенный в столице Великобритании — Лондоне небоскрёб The Shard, получивший статус самого высокого здания на короткий период 2013 года. С 2019 года Лахта-центр, воздвигнутый в Санкт-Петербурге, является самым высоким небоскрёбом Европы .

Высочайшие небоскрёбы Европы

Строящиеся небоскрёбы

Диаграмма небоскрёбов Европы

История высочайших зданий Европы

См. также 

 Список самых высоких зданий России
 Список самых высоких сооружений Европы
 Список самых высоких зданий мира

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 SkyscraperCity